Jean Chifflet, né à Besançon en 1614, fut chanoine à Tournai puis aumônier à la cour de l'archiduc Léopold-Guillaume à Bruxelles. Il mourut à Tournai en 1666.

Bibliographie
Bernard de Meester de Ravestein (éd.), Lettres de Philippe et Jean-Jacques Chifflet sur les affaires des Pays-Bas (1627-1639), Bruxelles, Palais des Académies, 1943, p. 27.

Liens externes 

Prêtre catholique belge
Prêtre catholique français du XVIIe siècle
Naissance en 1614
Naissance à Besançon
Décès en novembre 1666
Décès à Tournai